Pennville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pennville (Georgia)
 Pennville (Jay County, Indiana)
 Pennville (Wayne County, Indiana)
 Pennville (Missouri)
 Pennville (Pennsylvania)

auf Dominica:
 Pennville (Dominica)